Санкуру:
 Санкуру — река в Демократической Республике Конго.
 Санкуру — провинция Демократической Республики Конго.